

Начало XX века 
В 1909 в Тарту был создан Эстонский национальный музей, сохраняющий предметы старины.

Литература 
В начале XX века начали создаваться новые литературные сообщества, например, «Молодая Эстония» (1905) под руководством Густава Суйтса, стремившаяся к подъему эстетической культуры и развитию международных литературных связей. Для формирования своей эстетической программы члены объединения выбрали позицию романтизма, который противопоставлял себя реализму. «Молодая Эстония» под лозунгом «Остаемся эстонцами, но станем и европейцами» стремилась к синхронизации эстонских культурных явлений с европейскими течениями.

Взлёт революционной романтики проявился в поэзии Густава Суйтса и творчестве Фридеберта Тугласа. После подавления революции в эстонской литературе наблюдается с одной стороны тяготение к неоромантизму и импрессионизму, с другой — укрепление позиций критического реализма во всех жанрах. Зрелые в художественном плане произведения вышли из-под пера Аугуста Кицберга, поэтов Юхана Лийва, Анны Хаава и Густава Суйтса.

Произведения Эдуарда Вильде заложили основы жанра романа, и стиля критического реализма в нем.

Начиная с 1917 года поэзия заняла ведущее место в эстонской литературе. В 1917 году образовалось литгруппировка Сиуру, которая вывела любовные стихотворения на новый уровень. В поэзии развивался экспрессионизм — неопределённое предчувствие катастрофы, отчаяние перед будущим. Из эстонских экспрессионистов наиболее известными являются Йоханнес Семпер, Йоханнес Варес-Барбарус, Марие Ундер, Хендрик Виснапуу.

Архитектура 

В начале XX векa в архитектуре Эстонии популярным стал модерн. Примером этого стиля является здание театра «Эстония» в Таллине, здание Института зоологии и геологии Тартуского университета и др.

Первый период независимости (1918—1940) 
Благодаря достигнутой в 1918 году государственности стало возможным создание государственных структур для оказания поддержки эстонской культуры. Выдающиеся произведения искусства и литературы отмечались со стороны государства разными призами и премиями. Развитию культуры способствовала система народного образования, высшее образование и наука на эстонском языке — с 1918 года эстонский язык стал государственным. Стало работать национальное Эстонское радио (1924).

С 1918 года стало действовать Эстонское телеграфное агентство. В Таллине и Тарту в 1919 году были открыты два высших музыкальных училища.

В 1925 году был принят Закон о культурной автономии. По этому закону национальные меньшинства Эстонии (русские, немцы, шведы, евреи, латыши и др.) имели право при поддержке государства открывать национальные школы и организовывать свою культурную жизнь.

В 1920 −1930-е годы ведущим научным центром страны был Тартуский университет, где особое внимание уделялось исследованиям в области эстонской филологии и литературы, истории, этнографии и медицины. В 1930 году в Эстонии издавались 276 газет и журналов. В период 1932-37 вышла «Эстонская Энциклопедия» (). Работу продолжали многочисленные объединения и кооперативы.

В 1930-е годы в деревне стал доминировать городской стиль жизни. В период диктатуры Пятса большое внимание уделялось патриотическому воспитанию молодежи, была произведена эстонизация имён и акция по декорации страны.

Литература: поэзия и проза 
В 1922 году в Эстонии появился Союз эстонских писателей, основателем которого стал Фридеберт Туглас. Появились журналы «Тарапита», «Looming», газета «Литературная орбита» и др. В 1925 году был основан фонд «Культурный капитал», от которого писатели получали стипендии и могли работать профессиональными авторами. Основным творческим методом в прозе и драматургии стал реализм, на центральное место выдвинулся роман, отличающийся психологической глубиной. Это время А. Х. Таммсааре, Аугуста Мялка, Аугуста Якобсона, Оскара Лутса. Действовали литературные группировки «Тарапита» и «Арбуяд».

Искусство и архитектура 
В Тарту организовано художественное объединение «Паллас». Известными живописцами были Антс Лайкмаа, Николай Трийк, Конрад Мяги, Кристьян Рауд. Мастером графики — Эдуард Вийральт, который владел всеми техниками.

В архитектуре Эстонии 1920-х годов наблюдается традиционализм. Среди построек того времени можно выделить здание бывшего Государственного собрания, здание Дома искусств и здание Дома офицеров в Таллине, а также здание художественной школы, здание Эстонской сельскохозяйственной академии, ряд крупных жилых домов в Тарту. 1930-е годы — время расцвета эстонского функционализма (Олев Сийнмаа, Алар Котли, Арнольд Маттеус, Эуген Хаберманн и др.).

Театры и кинематография 
Действовали театры «Эстония» (в Таллине), «Ванемуйне» (в Тарту), «Эндла» (в Пярну) и «Угала» (в Вильянди). Популярными стали комедии Хуго Раудсеппа. Режиссёры — Антс Лаутер, Ханно Компус, Прийт Пылдроос, Лео Калмет, Хилда Глесер, Андрес Сярев, Альфред Меринг.

Один из основоположников эстонского кино — оператор и продюсер Теодор Лутс. В 1920-е годы было снято несколько полнометражных художественных фильмов. Наибольший успех имели картины Константина Мярска «Уродливые невесты» и «Румму Юри» (1920). Первый художественный звуковой фильм — музыкальный фильм «Дети солнца» (1932, режиссёр и оператор Теодор Лутс).

Музыка 
Сложились две главные творческие школы: Артура Каппа в Таллине и Хейно Эллера в Тарту. В творчестве А. Каппа особо выделяются симфонические произведения. Опера «Викерцы» является самым выдающимся произведением его ученика Эвальда Аава. Значительные хоровые произведения сочинил Март Саар.

Крупнейшие представители эстонской довоенной музыкальной эстрады — Артур Ринне, Антс Эскола, Пауль Пинна, Аарне Виисимаа и другие.

Советский период 

Принято считать, что аннексия 1940 года прервала нормальное культурное развитие Эстонии, подвергнув культуру и образование идеологическому контролю. В искусстве и литературе единственным признаваемым властями стилем стал социалистический реализм. Несмотря на идеологические ограничения, создавались значительные произведения, особенно с периода оттепели 1960-х годов.

В (1955) году было создано Эстонское телевидение.

Литература 
Был создан оргкомитет Союза советских писателей Эстонии (1940). Эстонскую литературу 1940-х годов характеризует боевая проза. С 1950-х годов главной темой становится изображение дружбы народов Советского Союза, а также социалистических преобразований в деревне.

В этот период в поэзии развиваются эпические поэмы. Послевоенные преобразования в обществе изображены в повестях Ганса Леберехта, Рудольфа Сирге, Эрни Крустена, очерко-публицистической прозе Юхана Смуула, Эгона Раннета и др.

В то же время значительная часть эстонской культуры развивалась за рубежом: в Швеции, в Канаде и других странах эстонские издательства публиковали литературные произведения, действовали общественные организации. В эмиграции писали Карл Ристикиви, Марие Ундер, Аугуст Гайлит, Раймонд Кольк и др. В период 1944−1990 вне Эстонии на эстонском языке было издано 267 романов и 181 сборников стихотворений 75 авторов.

Эстония знаменита своей детской литературой. Крупнейшими эстонскими детскими писателями были Эно Рауд и Калью Кангур, а также Ико Маран, Хельё Мянд, Еллен Нийт, Дагмар Нормет, Айно Первик, Холгер Пукк, Сильвия Раннамаа, Яан Раннап, Сильвия Труу, Леэло Тунгал, Едгар Валтер, Лехте Хайнсалу и др.

Музыка 

В период 1940-50-х годов шло интенсивное развитие хоровой музыки. Густав Эрнесакс и Эуген Капп создавали хоровые песни и оперы на национально-исторические темы. С 40-х годов одним из крупнейших оперных певцов и преподавателей становится Тийт Куузик. Наиболее известным его учеником стал эстрадный и оперный певец Георг Отс.

Оттепель, 1960-е 
Так называемый период оттепели дал больше свободы и толерантности по отношению к новаторским художественным исканиям; культурная жизнь Эстонии заметно оживилась.

Искусство: Живопись, графика, скульптура 
Особенно интенсивной становилась художественная жизнь. Традиции палласовцев в искусстве продолжались до 1960-х годов, после чего они уступили первенство более авангардному подходу. Из пейзажистов выделяются Айли Винт, Тоомас Винт и др. Юри Аррак обращал на себя внимание использованием техники художественной деформации и приемов гротеска.

Из авторов монументальной живописи следует особо отметить Эльмара Китса, Николая Кормашова, Энна Пылдрооса и Валли Лембер-Богаткину. Такие эстонские графики, как Тынис Винт, Вийве Толли и Малле Лейс получили признание и за рубежом.

В области скульптуры в 1960-х годах выдающееся место занимали такие мастера старшего поколения как Ферди Саннамеэс, Антон Старкопф. С середины 1960-х в скульптуре начинается использование новых материалов, техник и форм (Юло Ыун, Маре Микофф, Яак Соанс).

В 1970-е годы в искусстве вновь стал популярен более традиционный стиль, развившийся вплоть до фотореализма: Олев Субби, Айли Винт, Малле Лейс. Новые технические приемы внёс в графику Кальо Пыллу, обращающийся к далекому прошлому эстонского народа и мифологии финно-угорских народов. Среди графиков нового поколения выделяются Конкордия Клар, Энно Оотсинг, Марью Мутсу, Маре Винт. В скульптуре большое внимание уделяли композициям на тему современности и монументальной пластике.

Литература и драматургия 
Для литературы периода оттепели стали характерными описания между строк и игра в «кошки-мышки» с Главлитом. Яан Кросс показывал в своих романах напряжение сопротивлений и компромиссов. Новое поколение прозаиков — Мати Унт, Энн Ветемаа, Матс Траат, Эме Беэкман — привнесло в эстонскую литературу современную философско-нравственную проблематику, искания в области художественной формы.

В драматургии на первый план выходит современная по теме социально-психологическая драма с нравственной этической проблематикой — Арди Лийвес, Энн Ветемаа, Мати Унт. В поэзии зародилось так называемое кассетное поколение (дебютные сборники стихов 4-5 молодых поэтов) — Пауль-Ээрик Руммо, Ян Каплинский, Хандо Руннель, Вийви Луйк, Арви Сийг и др. Самым любимым эстонцами поэтом 1970-х годов был Юхан Вийдинг.

Музыка 
В музыке появилось молодое поколение композиторов. Самый известный современный эстонский композитор — Арво Пярт, эмигрировавший в 1980 году в Германию, первооткрыватель «стиля колокольчиков».

В 1960-80-х годах продолжала развиваться камерно-инструментальная и камерно-вокальная музыка. В этот период выделяется творчество Вельо Тормисa, базирующееся на традициях эстонского и финно-угорского фольклора. Вокально-симфонический жанр представлен произведениями Эйно Тамберга, Кулдара Синка и др., камерный стиль — творчеством Эстер Мяги. Дирижёром мирового класса признан Эри Клас. Всемирно известный дирижер Неэме Ярви, активно пропагандирующий эстонскую музыку за рубежом, в 1980 году эмигрировал в США.

Из композиторов поколения 1970-80-х годов можно выделить Эркки-Свена Тюура, Лепо Сумера, Раймо Кангро, Рэне Эеспере, Урмас Сисаска. Для работ ряда композиторов того времени характерно соединение рока и симфонии.

Поп-культура 
В Эстонии стал возрождаться джаз и развиваться рок-музыка. Успехом пользовался оркестр Modern Fox, исполнявший танцевальные хиты 1930— 1950-х годов; в области эстонской поп-музыки 1980-х годов самими популярными исполнителями были Анне Вески, Марю Ляник, Иво Линна, Гуннар Грапс; рок-группы «Руя», «Рок-отель», «Апельсин», «Витамийн», «Радар».

Кино 
Таллинская киностудия с 1963 года носила название «Таллинфильм». Популярным стал историко-приключенческий фильм «Последняя реликвия» (Григорий Кроманов, 1971). С 1970-х годов новый эстонский кинематограф пытался обличить исторически фальсифицированную тему в объективную, но рафинированную форму: «Цену смерти спроси у мёртвых» (Кальо Кийск, 1977), «Гнезда на ветру» (Олав Неуланд, 1979) и др. Ровнее и выше был художественный уровень кинодокументалистики: картины Андреса Сеета, Марка-Тоомаса Соосаара, Леннарта Мери, Рейна Марана.

Основоположником эстонского кукольного фильма стал Эльберт Туганов. В области рисованного мультфильма выделяется Прийт Пярн и его школа со своими гротескными аллегориями, построенными на фейерверке визуальной фантазии.

Период независимости 
В 1990 году была упразднена цензура печатных изданий и средств массовой информации. В 1991 Эстония восстановила свою независимость, и в культурной жизни очень многое изменилось: 
С одной стороны, исчез идеологический контроль над искусством и литературой, с другой — творцы вынуждены были учитывать правила рынка. Этот период характеризуется книжным бумом. Появилась возможность познакомиться с произведениями эстонских писателей — эмигрантов.

Для современной эстонской культуры характерно восстановление культурных связей со всем миром. Наряду с этим укоренилась массовая культура.

Искусство 
Начали возникать частные галереи искусства, развивались немонументальные формы искусства: инсталляции, видеоискусство: Яан Тоомик, Эне-Лийс Семпер, Райво Келомэес.

Литература 
Свой след в современной эстонской литературе оставили Ене Михкельсон, Николай Батурин, Мадис Кыйв, Майму Берг, Юло Маттеус. Из самого младшего поколения выделяется Тыну Ыннепалу, Эрвин Ыунапуу, Пэетер Саутер, Тармо Тедер, Андрус Кивиряхк, Каур Кендер, Сасс Хенно.

Кино 

В 1990-х годах фильмы были нарративными: осмысление истории, категории свободы, связь между властью и индивидом. Наряду с обостренной социальной тематикой проскальзывают тенденции усложнения языка и условности — «На улице Раху» (Роман Баскин, 1991), «В пробуждении» (Юри Силларт, 1989), «Только сумасшедшим» (Арво Ихо, 1990). В развлекательном жанре — фильм «Огненная вода» (Харди Волмер, 1994). Раскрывающий болевую точку эпохи фильм «Georgica» (Сулев Кэедус) имел успех на многих фестивалях. Зрительские рекорды побила историческая эпопея «Имена на мраморной доске» режиссёра Эльмо Нюканена, снятая по одноименному роману Альберта Кивикаса. Первой из эстонских кинолент, показанной на Каннском кинофестивале, стала драма 2007 г. «Магнус»; в том же году ряд международных призов получил фильм «Класс». Фильм режиссёра Райнера Сарнета «Ноябрь» в 2018 году был выдвинут на соискание американской кинопремии «Оскар».

Музыка 
 Поп-культура 
В 1990-е годы, благодаря новым технологиям и каналам массмедиа, стала бурно развиваться поп-музыка. Из числа распространенных музыкальных стилей можно выделить танцевальную/электронную музыку, а также поп- и рок-музыку, хип-хоп, джаз, heavy-metal rock. В 2001 году представитель Эстонии занял первое место на конкурсе массовой культуры — Евровидение. Современные популярные артисты: Маарья-Лиис Илус (Maarja), Танель Падар, Ines, Chalice; группы А-rühm, Genialistid, Dagö, J.M.K.E, Kosmikud, Metsatöll, Sun, Smilers, Terminaator, Ultima Thule, Urban Symphony, Vanilla Ninja, Vennaskond.

Учреждения культуры 
В Эстонии насчитывается около 600 библиотек, крупнейшие из них — Библиотека Тартуского университета и Национальная библиотека в Таллине.

Театры Эстонии: Эстонский драматический театр, Линнатеатер (Городской театр), Театр «Ванемуйне» в Тарту, Русский театр Эстонии, Кукольный театр, Ракверский театр, Театр «Эндла» в Пярну, Театр «Угала» в Вильянди и др.

Организацией концертной деятельности занимается «Ээсти концерт».

В Таллине находятся Национальная опера «Эстония» и Эстонская филармония.

СМИ 
см. Средства массовой информации

Ссылки 
 Культура Эстонии // estonica.org  /вебархив/

Культура Эстонии
XX век в Эстонии